Kurvinen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Kurvinen (* 1986), finnischer Politiker
 Mikko Kurvinen (* 1979), finnischer Eishockeyspieler